Никола́й Беклешо́в:
 Беклешов, Николай Алексеевич (1825—1903) — капитан 1-го ранга Российского Императорского флота, действительный статский советник.
 Беклешов, Николай Андреевич (1741—1822) — сенатор; Псковский судья (1794—1798) и губернатор (1798—1800); брат А. А. Беклешова.
 Беклешов, Николай Сергеевич (1789—1859) — полковник, псковский губернский предводитель дворянства.